Спид-метал (, от  — «скорость») — музыкальный жанр, одно из направлений метала, находящееся на стыке традиционного хеви-метала, трэш-метала и пауэр-метала.

Спид-метал стал важным этапом в развитии металлической музыки, но так и не сложился в самостоятельное направление со своей эстетикой и отдельным фэндомом. Как правило, к этому жанру относят не группы в целом, а отдельные альбомы и песни разных групп, исполняющих также трэш-, пауэр- или хеви-метал.

Музыкальные особенности

Спид-метал характеризуется довольно высокой скоростью исполнения (большей, чем у «классического» хеви-метала). Для жанра спид-метал характерен высокий темп игры и короткие сольные гитарные вставки между куплетами. Вокал в спид-метале чаще всего более агрессивен, чем в хеви-метале, он бывает хриплым, с расщеплением связок (скриминг), как низким, так и пронзительным фальцетом.

Спид-метал близок к трэш-металу, но более мелодичен и демонстрирует значительно меньшее влияние панк-рока. Пауэр-метал, родственный жанр, отличается большей сложностью и мелодичностью гитарных партий, чистым высоким вокалом и бэк-вокалом.

Истоки 
Ускорение традиционного хард-рока и хеви-метала началось ещё в конце 60-х. Примером может служить песня группы Led Zeppelin «Communication Breakdown». Песня выдержана в довольно быстром темпе, и в ней используется характерный для спид-метала быстрый риффинг.

Выпущенные в начале 70-х альбомы Deep Purple In Rock, Fireball, Machine Head сыграли большую роль в формировании жанра. Песни «Speed King», «Flight Of The Rat», «», «Highway Star» выдержаны в быстром темпе, включают в себя соло на органе Хаммонда и гитарах. Песню «Highway Star» часто приводят как один из самых ранних примеров классического спид-метала. Также в качестве одного из самых ранних примеров классического спид-метала часто приводится песня «Fireball» — из-за типичного для этого жанра постоянного риффинга на одной ноте.

Песня группы Queen с их дебютного альбома 1973 года Queen «Modern Times Rock ’n’ Roll», вполне может считаться примером раннего спид-метала, за счёт довольно быстрой
и тяжёлой игры.
Другая их песня «Stone Cold Crazy» из альбома 1974 года Sheer Heart Attack также послужила предтечей спид-метала из-за быстрого темпа, а также мощного барабанного и гитарного звучания. Также к предтечам спид-метала можно отнести риффы из начала и заключения песни Queen «Brighton Rock». Ещё одним предтечей спид-метала является песня «Sheer Heart Attack» c альбома News of the World.

В качестве других примеров можно указать песни «Exciter» Judas Priest, «Symptom of the Universe», «Into The Void» Black Sabbath, «Set Me Free» Sweet.

Также на формирование жанра оказал влияние американский рок-гитарист Ronnie Montrose. "Black Train" из альбома «Warner Brothers Presents… Montrose!», другие песни группы Montrose.

В 1980—1982 гг. начинают появляться первые демозаписи групп спид- и трэш-метала.

История 
Однозначного мнения о первом музыкальном альбоме в жанре спид-метал нет. Считается, что это был дебютный альбом группы Metallica Kill 'em All в 1983 году, но на самом деле жанр окончательно сформировался на первом альбоме канадской группы Exciter Heavy Metal Maniac, вышедшем в том же 1983 году, но немного ранее, чем дебютник Metallica. Также к жанру спид-метал можно отнести и Killing Is My Business… and Business Is Good! и Peace Sells… but Who’s Buying? группы Megadeth. К спид-металу относят также альбом Metal on Metal (1982) канадской группы Anvil.

К спид-металу традиционно относят группу Motörhead, ранние альбомы Blind Guardian (Battalions of Fear, Follow the Blind), Helloween (Walls of Jericho), Running Wild периода Under Jolly Roger — Masquerade, первый альбом Metallica Kill 'em All, первый альбом Anthrax Fistful of Metal, ранние работы Iced Earth, Rage, музыку Judas Priest периода альбома Painkiller, а также группы Living Death, Scanner, Agent Steel, Grave Digger, Sacred Steel, Angel Dust, Chroming Rose, Annihilator, работы группы Riot (альбом Thundersteel).

Влияние 
Спид-метал стал непосредственным предшественником пауэр-метала, и большинство основных групп спида со временем перешло на исполнение в этом стиле. Другим важным следствием спид-метала стало появление трэш-метала. Наконец, в сольных работах гитаристов-виртуозов зародился неоклассик-метал, представляющий собой смешение спид-метала и классической музыки.

Примечания

Ссылки 
 Громко.ру — Елена Савицкая

Спид-метал